Liberator (band), een Zweedse punkband
Liberator (ruimteschip), een fictief ruimteschip uit de televieserie Blake's 7
Liberator (Franse motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Liberator (Amerikaanse motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Liberator (film)
Liberator (pistool), het eerste pistool dat in 3D geprint kan worden
B-24 Liberator, een Amerikaanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog